Вязовский сельсовет (сельский совет) — в нескольких регионах России и Украины.

Россия 
Астраханская область
 Вязовский сельсовет — в Черноярском районе.
 Волгоградская область
 Вязовский сельсовет — в Еланском районе.
Курская область
 Вязовский сельсовет — в Щигровском районе.
Нижегородская область
 Вязовский сельсовет — в Тонкинском районе.
 Вязовский сельсовет — в Уренском районе.
Оренбургская область
 Вязовский сельсовет — в Ташлинском районе.

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Сумская область
 Вязовский сельсовет — входил в состав Ахтырского района.
 Вязовский сельсовет — входил в состав Конотопского района.
Харьковская область
 Вязовский сельсовет — входил в состав Краснокутского района.
 См. также 
 Вязовское сельское поселение